Borgs församling kan avse 
namnet på Norrköpings Borgs församling föregångare vid två olika tidpunkter:
Borgs församling (före 1803) 
Borgs församling (1887-1936)
namnet använd även som ett kortnamn för Norrköpings Borgs församling 
En medeltida församling som föregick Borgholms församling